Suda steht für:
 Suda, ein byzantinisches Lexikon aus dem 10. Jahrhundert
 Suda (Fluss), Zufluss des Rybinsker Stausees der Wolga (früher der Scheksna) in Russland

Orte:
 Suda (Nepal), Ort in Nepal
 Suda (Syrien),  antike Stadt der Hethiter und Mitanni in Syrien
 Suda (Perm), Dorf in der Region Perm (Russland)
 Suda (Wologda), Siedlung in der Oblast Wologda (Russland)
 Suda-chō, offiziell Kanda-Suda-chō, Stadtteil (chō) des Tokioter Bezirks Chiyoda

Suda ist der Familienname folgender Personen:
 Gōichi Suda (* 1968), japanischer Videospielgestalter
 Suda Hiroshi, japanischer Name des russischstämmigen Baseballspielers Victor Starffin
 Suda Hisashi (1906–2005), japanischer Maler
 Issei Suda (* 1940), japanischer Photograph
 Kenji Suda (* 1966), japanischer Skispringer
 Kōsuke Suda (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Suda Kunitarō (1891–1961), japanischer Maler
 Michael Suda (* 1957), deutscher Forstwissenschaftler und Hochschullehrer
 Yoshimasa Suda (* 1967), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Souda (Begriffsklärung)